Braunhof ist der Name folgender Orte:

 Braunhof (Böbingen an der Rems), Einzelhof der Gemeinde Böbingen an der Rems, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Braunhof (Sulzbach-Laufen), Einzelhof im Ortsteil Laufen der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-WÜrttemberg
 Braunhof (Waldstetten), Einzelhof im zentralen Gemeindeteil von Waldstetten, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Braunshof